Качающиеся камни — крупные камни, которые так тонко сбалансированны, что применение к ним небольшой силы заставляет их качаться.

Природные качающиеся камни разных размеров и происхождения встречаются по всему миру.

Типы камней 
 Упавшие камни
 Форма выветривания.
 Техногенные монолиты.

Галерея

См. также 
 Выветривание
 Осадочные горные породы
 Геоморфология

Примечания 

Геология